Paterson este un nume răspândit în Scoția și Irlanda.

Nume de familie
 Aileen Paterson, scriitor de literatură pentru copii scoțian
  Alexandru Paterson, politician australian
  Sir Alexander Paterson, reformator britanic
 Algy Paterson, speaker australian
 Andrew J. Paterson, artist canadian
 Banjo Paterson, poet australian
 Barbara Paterson, sculptor canadian
 Bill Paterson (actor), actor scotian
 Chris Paterson, jucător scoțian de rugby
 David Paterson, guvernatorul statului 
 Don Paterson, poet scoțian
 Fred Paterson, politician australian
 Gil Paterson, politician scoțian
 Helen Mary Elizabeth Paterson, pictor britanic Helen Allingham
 Isabel Paterson, scriitor canadian 
 James Hamilton-Paterson, romancier și poet britanic
 Jamie Paterson, speaker radio canadian
 Jennifer Paterson (1928-1999), bucătar britanic la televiziune
 Jodi Ann Paterson, model și actriță americană
 Ioan Paterson (dezambiguizare), mai multe persoane
 Katherine Paterson, scriitor pentru copii american
 Martin Paterson, fotbalist englez, 
 Meg Paterson, personaj fictiv din[[monarh al] Glen]
 Mike Paterson, profesor de Informatică la Universitatea din Warwick
 Neil Paterson (dezambiguizare), mai multe persoane
 Owen Paterson, politician român
  Owen Paterson, scenograf australian 
 Rex Paterson, agricultor britanic
 Robert Paterson (dezambiguizare), mai multe persoane
 Tim Paterson, programator de computere american, autor al MS-DOS
 Tom Paterson, artist scotian 
 William Paterson (dezambiguizare), mai multe persoane, inclusiv:
 William Paterson (bancher) (1658 - 1719), comerciant scoțian, fondator al Bank of England, făuritor al sistemul Darien
 William Paterson (judecător) (1745-1806), om de stat american, a semnat Constituția Statelor Unite
 William Paterson (guvernator) (1755 - 1810), guvernator locotenent în Tasmania
 William Paterson (politician) (1,839 - 1,914), politician din Canada 
 William A. Paterson (1838-1921), producător american de automobile

Vezi și
Paterson (dezambiguizare)
Patterson (antroponime)